«Полено» () — кинофильм чешского режиссёра Яна Шванкмайера. Три премии Чешской Академии Кинематографа «Чешские львы», приз критиков за «Лучший игровой фильм», две номинации на Кинофестивале в городе Пльзень «Награда Дон Кихота» и «Золотой Кинопалец» и 8 различных номинаций.

Сюжет 
Карел (Ян Гартль) и Божена (Вероника Жилкова) — бездетная семейная пара. Однажды Карел принёс в дом кусок дерева, которое после небольшой доработки стало походить на маленького человечка. Но, к его удивлению, Божена стала относиться к этому чурбачку как к своему ребёнку. А «ребёнок» вскоре начал подавать признаки жизни.

Проблематика 
Сюрреалистическая экранизация чешской народной сказки «Чурбашка» о бездетной паре, которая очень хотела иметь ребёнка. Сама сказка — это некий симбиоз «Колобка» и «Голема», аналогичный русской сказке «Глиняный парень». Одна из самых необычных экранизаций народных сказок в кинематографе. Жестокий гротеск современного общества, его идеалов и стереотипности существования. Фильм о загнанности в угол тех людей, которые не могут, не имеют возможности вписаться в общую картину благополучности навязанных норм и порядков, о том, на что они способны и как далеко могут зайти, чтобы стать «нормальными». Страх, боязнь замкнутых пространств, личные фобии, осуждение.

Не случайно кульминацией фильма является принесение в жертву полену девочкой своих соседей и даже родителей ради того, чтобы хоть как-то общаться с этим поленом, поскольку этого общения она не имеет с этими людьми, которых ненавидит. Открытый финал ленты оставляет зрителя в недоумении и даёт простор воображению: осталось ли полено «в живых» или его всё-таки уничтожила старушка?

В ролях 
 Вероника Жилкова — Божена Горакова
 Ян Гартль — Карел Горак
 Ярослава Кречмерова — мать Альжбетки
 Павел Новы — отец Альжбетки
 Кристина Адамцова — Альжбетка
 Зденек Козак — Пан Злобек

 В фильме используются приёмы анимации, кинематографии и коллаж.

Примечания

Ссылки 
 
 Странная сказка не про Буратино ; 25 КАДР: Независимый журнал о кино, № 1 2014

Фильмы-драмы Чехии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Японии
Авангардные фильмы
Фильмы Яна Шванкмайера
Кинокомедии Чехии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Японии
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Чехии в жанре фэнтези
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Японии
Фильмы-триллеры Чехии
Экранизации народных сказок
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы Японии в жанре фэнтези
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы — лауреаты премии «Чешский лев»
Фильмы Чехии 2000 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 2000 года
Фильмы ужасов Чехии
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов Японии
Фильмы по славянской мифологии